In der Geschichte gab es mehrere Pariser Friedenskonferenzen. Die bedeutendsten sind die

 Pariser Friedenskonferenz 1919 und die
 Pariser Friedenskonferenz 1946.

Weitere finden sich unter Pariser Frieden oder Pariser Konferenz.